У́лица Плеще́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Плещеева — улица в Астрахани.
 Улица Плещеева — улица в Москве.

Украина 
 Улица Плещеева — улица в Донецке.